Imeni Kirova kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 
1 Severo-Vostotchnyi Bank, ort, Nefttjala, 
2 Yeni Suraxanı, ort, Baku,

Kazakstan 
3 Altynemel, ort, Almaty, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar